El Torneig de Monterrey 2009, també conegut com a Monterrey Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. Es tracta de la primera edició del torneig i es va celebrar entre el 2 i el 8 de març de 2009 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009